Кимильтей — название нескольких географических объектов в России:
 Кимильтей — река в Иркутской области, левый приток Оки (бассейн Ангары).
 Кимильтей — село в Зиминском районе Иркутской области.
 Кимильтей — посёлок при станции в Куйтунском районе Иркутской области.
 Кимильтей — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Куйтунском районе Иркутской области.